МУС — Международный уголовный суд
 МУС — Московский уголовный сыск
 МУС — Местный узел связи
 МУС — Модуль управления светом (автомобильная светотехника)